Święta Franka (1170-1218) – ascetka
 Franka Batelić (ur. 1992) – piosenkarka
 Franka Dietzsch (ur. 1968) – dyskobolka
 Franka Potente (ur. 1974) – aktorka

Zobacz też 
 Franca
 França